Аллош:

 Аллош — город и коммуна во Франции в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, департамента Буш-дю-Рон.
 Аллош — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон.